Казино Констанцы () — казино, располагающееся в румынском городе Констанца в здании по бульвару Елизаветы, дом 2. Построено в стиле арт-нуво. В настоящее время исторический монумент (включён в список монументов Министерством по делам культуры и религий Румынии).

История 

С 1880 по 1902 годы на месте казино проводились театральные представления и спортивные игры, его посещали туристы. Строительство началось в 1904 году, изначальный план здания разработал архитектор Петре Антонеску, следуя традициям румынского искусства. Однако после заливки фундамента планы изменились, и строительство казино доверили архитектору французского или швейцарского происхождения . Он отказался от принципов румынского стиля в пользу сочетания мотивов и большей надёжности, выстроив здание под влиянием космополитической эры казино.

Здание было достроено и открыто в 1910 году. Пресса (в основном газета Conservatorul) критиковала Ренара за большую продолжительность работы и итоговый результат, скептически отнесясь к смешению стилей и заявлениях об эстетичности, отметив плохой вкус Ренара. Стены внутри здания были облицованы досками и были окрашены масляными красками. В здании были бальный зал (благодаря чему в здании могли проводиться балы, организованные властями муниципалитета), два читальных зала, две игровые комнаты и терраса у моря.

Строительство шло действительно медленно: зимой 1891 года после снежной бури обрушилась часть крыши и фасада. 28 января 1892 года городской совет получил предложение снести стройку, но примар Ал. Белик решил не сносить ничего и продолжить реконструкцию. В изначальном проекте, помимо бального зала, должны были также присутствовать театр со сценой и небольшие пристройки с обеих сторон. Грандиозность проекта уменьшилась значительно, а сроки сдачи сдвинулись намного позже. 21 декабря 1909 года инженер Эли Раду, архитекторы Ион Минку и Д. Маймаролу были вызваны в Констанцу по просьбе комитета для изучения проекта казино. В результате был сформирован документ с рекомендациями о строительстве. Было предложено расширить пространство путём открытия большого зала для ресторана и кухни (ресторан предлагалось расположить на террасе за стеклянной дверью). Для большей свободы предлагалось добавить несколько проходов.

Открытие официально состоялось в августе 1910 года. В 1914 году в здании казино побывал император Николай II Александрович со своей семьёй. В 1934 году здание было отреставрировано по проекту того же Ренара. Во время Второй мировой войны в здании казино располагалась больница, а в послевоенные годы оно было переоборудовано в ресторан. Однако в связи с высокими затратами на обслуживание, повысившимися после ремонта в 1986—1988 году (при участии художников Сорина Думитру, Георге Фирца, Иоан Митурца, Нае Мира, Николае Молодвяну), казино закрыли в 1990 году. В настоящее время оно является памятником культуры Румынии (по решению Министерства по делам культуры и религий Румынии), но находится в аварийном состоянии, поэтому доступ внутрь запрещён.

Примечания 

Констанца
Казино
Заброшенные объекты